Williamstown ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in Australien:
 Williamstown (NSW)
 Williamstown (South Australia)
 Williamstown (Victoria)

in Irland:
 Williamstown (Irland)
 Williamstown Castle, Dublin
in Kanada:
 Williamstown (Ontario)

in den USA:
 Williamstown (Kentucky)
 Williamstown (Massachusetts)
 Williamstown (Missouri)
 Williamstown (New Jersey)
 Williamstown (New York)
 Williamstown (Ohio)
 Williamstown (Pennsylvania)
 Williamstown (Vermont)
 Williamstown (West Virginia)
 Williamstown (Wisconsin), Town(ship) im Dodge County, Wisconsin

im Vereinigten Königreich:
 Williamstown (Wales), Ortsteil von Tonypandy in Wales